Чемпионат Испании по баскетболу 2011/2012 является 49 сезоном «ЛФБ» () - высшего женского баскетбольного дивизиона Испании. Чемпионом Испании в 14-й раз стал валенсийский "Рос Касарес".

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) регулярный сезон — 14 команд с 15 октября 2011 года по 24 марта 2012 года играют между собой по круговой системе дома и на выезде.

2) плей-офф — четыре лучших команды «регулярки» образуют сетку, начиная с полуфинала.

Участники

Регулярный сезон 
 Турнирная таблица

Плей-офф

ФИНАЛ

Итоговое положение 

  Перфумериас Авенида
 3. ЖБК Херона 
 4. Ривас Экополис 
 5. Манн Филтер 
 6. Гран Канария 2014
 7. Кади Ла Сео-де-Уржель 
 8. Сольер Бон Дия
 9.  Хописа Сьюдад де Бургос
 10. Каха Рурал Тинтош де Торо
 11. Сельта Балонсесто
 12.  Фуэнтеррабиа-Ирун
 13. Обенаса Лактурале
 14. Паласио де Конгресос Ивиса

Лучшие 
По версии сайта Eurobasket.com

Символическая пятёрка турнира
  ДеВонна Боннер («Перфумериас Авенида»)
  Д’Андра Мосс («Гран Канария 2014»)
  Анжелика Робинсон («ЖБК Херона»)
  Эрика де Соуза («Перфумериас Авенида»)
  Энн Воутерс («Рос Касарес»)

Лидеры сезона по средним показателям за игру

См. также 
Чемпионат Испании по баскетболу 2011/2012

Примечания

Ссылки 
 Сайт женского баскетбола в Испании
 Статистика турнира на сайте Европейский баскетбол

2011 год в баскетболе
2012 год в баскетболе
Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам